A Roncesvallesi csata 778-ban zajlott le Nagy Károly Hispániai Hadjáratán. A csatában megfutamította és kisöpörte a szaracén erőket a régióból. A csata következményei közé tartozik az is hogy, I. Károly megszerezte az uralmat a legtöbb hispánia terület fölött.

A csata lefolyása 
A csata viszonylag hosszú ideig tartott így a Frankoknak volt alkalmuk kamatoztatni létszám és haditechnika fölényüket. A Frank erők Legyező alakban nyíltak szét majd körbevették és lassan kezdték felmorzsolni I. Inigo Hispániai fejedelem csapatait. Inigo ezt látva hátrálni kezdett gyalogosaival és igyekeztek külön választani a frank elő és derék hadat. A Terv majdnem bevált, Mert amikor már kezdték visszaszorítani a hirtelen történő elszakadástól zavarodott Frankokat, I. Károly lovas rohamot rendelt el. A harc kilátástalanságát látva Inigo Kopjásaival kitört az őket délről szorongató frank gyűrűből és elmenekült, Hadserege nagy része követte, azonban az ott maradt katonákat lemészárolták.

Következményei 
 A hipániai területek nagy része frank kézre került.
 Inigo megadta magát Károlynak.

Jegyzetek

Irodalom 
 Xabier Irujo, Charlemagne's Defeat in the Pyrenees. The Battle of Rencesvals, 2021.  (orig. Spaans: 778: La batalla de Errozabal en su contexto histórico, 2018)
 David L. Lewis, God's Crucible: Islam and the Making of Europe, 570-1215. New York: W.W. Norton, 2008. 
 John J. Butt, Daily Life in the Age of Charlemagne. Greenwood (30 november 2002). 
 Georg Heinrich Pertz, Georg Waitz: Einhardi Vita Karoli Magni (MGH SS rer. Germ.), Hannover/Leipzig 1911, Neudruck 1940, Kap. 9. (latinul)
 Evelyn Firchow: Einhard: Vita Karoli Magni. Das Leben Karls des Großen, Stuttgart 1995. (latinul/németül)

Kapcsolódó szócikkek 
 Navarra (Pamplona) királyainak és királynőinek családfája

A Frank Birodalom csatái
Spanyolország történelme
Baszkföld